Слёзы — название нескольких фильмов:
 Слёзы (фильм, 1914) — российский фильм режиссёра Евгения Бауэра.
 Слёзы (фильм, 1976) () — одно из локальных названий итало-японского фильма 1976 года «Посвящается Стелле».